Финал Кубка шотландской лиги 1998 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1998/99, состоявшийся 29 ноября на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Сент-Джонстон». Обладателями трофея стали футболисты «джерс» — на два мяча игроков глазговцев Стефана Гиварша и Йорга Альберца «святые» смогли ответить лишь одним, автором которого стал Ник Дасович. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Рейнджерс».

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Сент-Джонстон»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1998
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Сент-Джонстон»
Футбол в Европе в 1998 году
События 29 ноября
Ноябрь 1998 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1998 году